Thomas Ivory kan syfta på:

* Thomas Ivory (1709–1779), brittisk arkitekt
 Thomas Ivory (död 1786), irländsk arkitekt